В данном списке представлены крупнейшие города американского штата Алабама.

См. также 
 Алабама
 Список округов Алабамы

Примечания 

Алабама
Города